Friedrich Adolf Philippi (1809–1882) német teológus
Friedrich Philippi (1834–1893) erdélyi szász tanár
Friedrich Philippi (1853–1930) német történész
Friedrich Philippi (1859–1938) német jogász